Shuikou bezeichnet:

 Shuikou (Binzhou) (水口镇), Großgemeinde der Stadt Binzhou in der chinesischen Provinz Shaanxi
 Shuikou (Dehua) (水口镇), Großgemeinde im Kreis Dehua in der chinesischen Provinz Fujian
 Shuikou (Gulin) (水口镇), Großgemeinde im Kreis Gulin in der chinesischen Provinz Sichuan
 Shuikou (Gutian) (水口镇), Großgemeinde im Kreis Gutian in der chinesischen Provinz Fujian
 Shuikou (Jianghua) (水口镇), Großgemeinde im Autonomen Kreis Jianghua in der chinesischen Provinz Hunan
 Shuikou (Kaiping) (水口镇), Großgemeinde der Stadt Kaiping in der chinesischen Provinz Guangdong
 Shuikou (Lai’an) (水口镇), Großgemeinde im Kreis Lai’an in der chinesischen Provinz Anhui
 Shuikou (Liping) (水口镇), Großgemeinde im Kreis Liping in der chinesischen Provinz Guizhou
 Shuikou (Longzhou) (水口镇), Großgemeinde im Kreis Longzhou im Autonomen Gebiet Guangxi, Volksrepublik China
 Shuikou (Nanxiong) (水口镇), Großgemeinde der Stadt Nanxiong in der chinesischen Provinz Guangdong
 Shuikou (Pinggui) (水口镇), Großgemeinde im Stadtbezirk Pinggui im Autonomen Gebiet Guangxi, Volksrepublik China
 Shuikou (Qionglai) (水口镇), Großgemeinde der Stadt Qionglai in der chinesischen Provinz Sichuan
 Shuikou (Shizhong) (水口镇), Großgemeinde im Stadtbezirk Shizhong in der chinesischen Provinz Sichuan
 Shuikou (Tongliang) (水口镇), Großgemeinde im Stadtbezirk Tongliang in der chinesischen Provinz Chongqing
 Shuikou (Xingning) (水口镇), Großgemeinde der Stadt Xingning in der chinesischen Provinz Guangdong
 Shuikou (Xinyi) (水口镇), Großgemeinde der Stadt Xinyi in der chinesischen Provinz Guangdong
 Shuikou (Yanling) (水口镇), Großgemeinde im Kreis Yanling in der chinesischen Provinz Hunan
 Shuikou (Changxing) (水口乡), Gemeinde im Kreis Changxing in der chinesischen Provinz Zhejiang
 Shuikou (Jing’an) (水口乡), Gemeinde im Kreis Jing’an in der chinesischen Provinz Jiangxi
 Shuikou (Qu) (水口乡), Gemeinde im Kreis Qu in der chinesischen Provinz Sichuan
 Shuikou (Suining) (水口乡), Gemeinde im Kreis Suining in der chinesischen Provinz Hunan
 Shuikou (Yunyang) (水口乡), Gemeinde im Kreis Yunyang der chinesischen Provinz Chongqing
 Shuikou (Huicheng) (水口街道), Straßenviertel im Stadtbezirk Huicheng in der chinesischen Provinz Guangdong
 Talsperre Shuikou, Talsperre in der chinesischen Provinz Fujian